Hawking ist der Familienname folgender Personen:

 Stephen Hawking (1942–2018), britischer Astrophysiker
 Jane Hawking (* 1944), britische Romanistin und frühere Ehefrau von Stephen Hawking
 Lucy Hawking (* 1969), britische Autorin, Tochter von Stephen Hawking
 MC Hawking, fiktiver Rapper

Siehe auch:

 Die Hawking Affäre, US-amerikanischer Spielfilm (1999)
 (7672) Hawking, ein Asteroid
 Hawking-Strahlung, postulierte Strahlung schwarzer Löcher